Baldacci ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Baldacci (1762–1841), österreichischer Staatsmann

 David Baldacci (* 1960), US-amerikanischer Krimi-Schriftsteller
 John Baldacci (* 1955), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Matteo Baldacci (* 1974), italienischer Baseballspieler